Probsthayn ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Gottlieb Probsthayn (1778–1839), deutscher Offizier und Major (Sachsen) 
 Lou A. Probsthayn (* 1960), deutscher Schriftsteller, Verleger und Literaturveranstalter